Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-0, 7-68.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Assente
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (primo turno)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Juan Antonio Marín (finale)
 Gastón Etlis (primo turno)
 Nicolas Coutelot (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2000